Winstrup ist der Familienname folgender Personen:

 Laurits Albert Winstrup (1815–1889), dänischer Architekt
 Ole Johansen Winstrup (1782–1867), dänischer Ingenieur und Erfinder  
 Peder Winstrup (1605–1679), schwedischer Bischof von Lund
 Peder Jensen Winstrup (1549–1614), dänischer lutherischer Bischof